Ogonki – jedne ze znaków diakrytycznych, również potoczna nazwa wszystkich polskich znaków diakrytycznych
2 miejscowości w Polsce:
 Ogonki – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Ogonki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo